Polypoites () steht für:

griechische Mythologie:
 Polypoites (Sohn des Odysseus), Sohn des Odysseus und der Kallidike, König der Thesproter
 Polypoites (Sohn des Apollon), Sohn des Apollon und der Phthia
 Polypoites (Sohn des Peirithoos), Sohn des Peirithoos und der Lapithin Hippodameia
 Polypoites, einen der Freier der Penelope (Mythologie)

Astronomie:
 (3709) Polypoites, einen Asteroiden aus der Gruppe der Jupiter-Trojaner